Baeomyces är ett släkte av lavar. Baeomyces ingår i familjen Baeomycetaceae, ordningen Baeomycetales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Baeomyces